Компози́ция ( — составление, связывание, сложение, соединение) — составление целого из частей.

 Искусство
 Композиция (изобразительное искусство) — в отличие от рисунка, цвета, линии, объёма, пространства представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художественно-образную, содержательно-формальную целостность — наиболее сложный и совершенный тип структуры, в котором все элементы органично связаны между собой. 
 Композиция (литературоведение) — взаимная соотнесённость и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств в словесно-художественном произведении. Структура, план выражения литературного произведения. Построение художественного произведения.
 Композиция (музыка) — категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе музыкального произведения.
 Композиция (режиссура) — расчленение и расположение частей целого в эпизоде, в картине, в акте или в спектакле.
 Архитектурная композиция — содержательно-формальная целостность всех элементов, возникающая в результате художественно-образного переосмысления строительной конструкции. 
 Композиция из цветов — флористическая техника компоновки цветов.

 Математика
 Композиция числа — представление натурального числа в теории чисел в виде упорядоченной суммы натуральных слагаемых.
 Композиция функций (суперпозиция функций) — применение одной функции к результату другой.
 Композиция геометрических преобразований — применение сразу нескольких преобразований плоскости, например, параллельного переноса, вращения, зеркального отражения. 

 Другое
 Шахматная композиция — составление шахматных задач и этюдов.
 Композиция (агрегирование) — методика создания нового класса в объектно-ориентированном программировании из уже существующих путём включения.
 Композиционный материал — искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с чёткой границей раздела между ними.

См. также 
 Декомпозиция

Ссылки

Примечания